Hungarosaurus (лат., буквально: «венгерский ящер») — род динозавров из семейства нодозаврид инфраотряда анкилозавров. Жили во времена верхнемеловой эпохи (сантонский век) на территории современной Венгрии. К роду относят единственный вид — Hungarosaurus tormai.

История изучения 
Ископаемые остатки данного динозавра были обнаружены в горах Баконь в Венгрии. Родовое название Hungarosaurus образовано от названия страны, где они были обнаружены, а видовое имя tormai дано в честь палеонтолога-любителя Андраса Торма.

Единственный вид описан Атиллой Ози в 2005 году по голотипу MTM Gyn/404, включающему кости конечностей и лопатку. Всего были обнаружены четыре окаменевшие особи, все они были найдены в бокситовой шахте неподалёку от деревни Ихаркут округа Веспрем в горном массиве Баконь. Карьер относится к геологической формации Csehbánya (перекрывающую нижележащую формацию Halimba, также меловую по возрасту), которая представляет собой пойменное месторождение и русло, состоящее в основном из песчаных глин и песчаниковых пластов. Экземпляр, обозначенный как голотип - MTM Gyn/404 (находится в коллекциях Венгерского музея естественной истории в городе Будапешт) состоит из 450 костей, включая части черепа (предчелюстная кость, левая предлобная, левая слёзная, правая заглазничная, скуловая и квадратично-скуловая кости, левая лобная, птеригоид, сошник, правая квадратная кость и фрагмент левой квадратной кости, основная затылочная кость и одна из подъязычных костей), неполная правая нижняя челюсть, три шейных позвонка, шесть спинных позвонков, десять хвостовых позвонков, окостеневшие фрагменты сухожилий, три шейных и тринадцать спинных рёбер, пять шевронов, левый скапулокоракоид, правая лопатка, части правой кисти, частичный таз и более ста остеодерм.

Описание 
Это был растительноядный, четвероногий панцирный динозавр со строением тела, характерным для всех анкилозавров. Предполагается, что длина тела Hungarosaurus составляла 4—4,5 метра, а длина черепа — 32—36 см. Масса динозавра, рассчитанная по длине бедра, составляла около 430 кг. Атилла Ози с использованием трёх различных методов расчёта массы тела даёт оценку для H. tormai в 650 кг.

Систематика 
Hungarosaurus является базальным нодозавридом, менее базальным, чем Struthiosaurus, но более примитивным, чем Silvisaurus или Sauropelta.

Кладограмма 2011 года:

Примечания 

Нодозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2005 году
Торм, Андрас